Divisão A1 - 65. sezon rozgrywek o mistrzostwo Portugalii w sezonie 2010/2011 organizowany przez Portugalski Związek Piłki Siatkowej (port. Federação Portuguesa de Voleibol, FPV). Zainaugurowany został 9 października 2010 roku i trwał do wiosny 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 żaden portugalski klub nie brał udziału w europejskich pucharach.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Druga faza

Grupa 1-6

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Grupa 7-12

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Finały 

(do dwóch zwycięstw)

Statystyki, varia

Sety, małe punkty

Bibliografia 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Portugalii
2010 w Portugalii
2011 w Portugalii